2 miejscowości w Polsce:
 Słowikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo
 Słowikowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko